Freiwilligenarmee steht für
Berufsarmee
Freiwilligenarmee (Weiße Armee), Verband der Weißen Armee im Russischen Bürgerkrieg
United States Volunteers, Gliederung der United States Army im Sezessionskrieg
die chinesische Volksfreiwilligenarmee im Koreakrieg
Freiwilligenarmee für die Unabhängigkeit Siziliens